The Blood – oi!/punk-группа, образованная в Лондоне в 1982 году (первоначально под названием Coming Blood) и первое время работавшая с Гарри Бушеллом, взявшим на себя функции менеджера. Основателями The Blood были Cardinal Jesus Hate (настоящее имя – Билл Сайкс) и JJ Bedsore (Джей Джей Мэнсон). Первый из них в течение многих лет оставался единственным постоянным участником коллектива; второй скончался в 2004 году после тяжелой болезни (связанной  с последствиями алкоголизма). В основе своей hardcore/oi!-группа, The Blood использовали в своей музыке элементы шок-рока и хэви метал; один из критиков определил их как «среднее между Sex Pistols, Alice Cooper и Motorhead». Дебютный альбом False Gestures For A Devious Public (1983) поднялся до #5 в UK Indie Album Charts и был признан журналом Sounds одним из лучших альбомов 1983 года.

В 2007 году Билл 'Кардинал' Сайкс реорганизовал группу в форме акустического трио и выпустил концептуальный альбом punk@theopera (об авторитарной секте, связанной с мафией, торгующей людьми).

Дискография

Альбомы 
 False Gestures For A Devious Public (1983, Noise Records, #5 ; перевыпущен в 2005, на Captain Oi!) 
 Se Parare Nex (1985) 
 Smell Yourself (1995)  
 punk@theopera (2008)

Синглы, EPs 
 Megalomania EP (1983) #6 (UK Indie Charts)
 Stark Raving Normal (1983) #20 
 Fabulous As Usual EP (1996)
 Boots (1997)
 Kill The Pimps (2007)

Примечания

Ссылки 
 The Blood
 The Blood Myspace 
 The Blood: сайт-трибьют 
 www.zeromag.com The Blood

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Группы в стиле Oi!
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона